Хáйме () — испанское имя, соответствие имени Яков.

Короли, главы государств, политики и претенденты на престолы 
 
 
 
 Хайме IV (ок. 1336—1375) — претендент на престол, титулярный король Майорки и князь Ахеи.
 Хайме (герцог Мадридский) (1870—1931) — испанский инфант, карлистский претендент на испанский престол (Хайме III) и легитимистский — на французский (Жак I)
 Хайме (герцог Сеговии) (1908—1975) — испанский инфант, карлистский претендент на испанский престол (Хайме IV) и легитимистский — на французский (Генрих VI)
 Жайме (1479—1532) — португальский аристократ, 4-й герцог Браганса и 2-й герцог Гимарайнш.
 Хайме Хатун — супруга Эртогрула Бея, мать первого султана Османской империи Османа I.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки